Monsieur Légionnaire est un livre écrit par le général (en retraite) Jean Hallo en 1994.

Il présente la Légion étrangère et surtout le légionnaire en tant qu'homme au travers de l'histoire de l'Institution, du recrutement au travers des âges, des traditions, etc.

Il possède en outre une bibliographie très riche sur le sujet.

Livre ayant trait au domaine militaire
Légion étrangère dans les arts
Livre paru en 1994